Canadà: Granby (Quebec)
 Estats Units:
 Granby (Massachusetts)
 Granby (Missouri)
 Granby (Vermont)
 East Granby, població dels Estats Units a l'estat de Connecticut.